Бролин () — фамилия:
 Бролин, Джеймс (род. 1940) — американский актёр
 Бролин, Джош (род. 1968) — американский актёр, сын Джеймса Бролина
 Бролин, Томас (род. 1969) — шведский футболист

Топонимы 
 Бролин — посёлок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия

См. также 
 Бролино